Флаг муниципального образования «Подпоро́жское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 16 декабря 2010 года и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6673.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области“ представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба Подпорожского городского поселения в голубом, белом, чёрном и красном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В поле, понижено скошенном справа серебром и лазурью (синим, голубым) поверх деления — три квадрата, уложенных ступенчато сообразно скошению, каждый из которых волнисто скошен справа лазурью и серебром; по квадратам восходит чёрный медведь с червлёными (красными) когтями и зубами и серебряными глазами, держащий в пасти лазоревого сига и сопровождаемый вверху слева червлёным сияющим солнцем».

Символика 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования Подпорожское городское поселение, в соответствии с традициями и правилами вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Медведь, держащий в пасти сига — указание на названия порогов — Медведец и Сиговец.

Красное сияющее солнце — с одной стороны, напоминание о переселенцах — лоцманах с реки Мсты Боровичского уезда, которые, как указывается в краеведческой литературе, в XVIII веке поселились на берегу Свири, а с другой — напоминание о мастерах резьбы по дереву и памятниках деревянного зодчества Присвирья.

Три квадрата, уложенных ступенчато сообразно скошению, каждый из которых волнисто скошен справа лазурью и серебром — с одной стороны, напоминание о порогах, с другой — о Верхнесвирской ГЭС и о видах судоходства по Свири в старину.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Красный цвет — право, мужество, самоотверженность любовь, храбрость, неустрашимость. Символ труда, жизнеутверждающей силы, праздника, красоты, солнца и тепла.

Чёрный цвет — символ благоразумия, мудрости, скромности, честности, древности и вечности бытия.

Голубой цвет (лазурь) — символизирует знания, истину, честность, верность, безупречность. Лазурь- символ красоты, мягкости, величия.

Примечания